Acromecis is een geslacht van vlinders van de familie dikkopjes (Hesperiidae), uit de onderfamilie Hesperiinae.

Soorten 
A. caesar (Fabricius, 1793)
A. evander (Mabille, 1890)
A. fenestrella (Bethune-Baker, 1908)

Hesperiinae